Свободная Россия:
 Свободная Россия — линкор Российского Императорского флота.
 Свободная Россия — прежнее (2004 — 2007) название партии Гражданская сила.
 Свободная Россия — международный фестиваль боевых искусств.
 «Свободная Россия» — ежемесячный журнал Общества друзей русской свободы.

Свобода России:
 Легион «Свобода России» — существующее подразделение ВСУ, сформированное главным образом из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины.

Примечания